Governatorato di Vladimir – governatorato dell'Impero russo
 Oblast' di Vladimir – oblast' della Russia